Amerikai Egyesült Államok
 Courtney (Észak-Karolina)
 Courtney (Missouri)
 Courtney (Pennsylvania)